Малкиель Перец (, , род. 9 июня 1943) — израильский шахматист, мастер ФИДЕ, международный арбитр (1994).

Серебряный призер чемпионата Израиля 1967 г.

В составе сборной Израиля участник шахматных олимпиад 1968 и 1970 гг., предварительных соревнований командного чемпионата Европы 1977 г.

Бронзовый призер зонального турнира 1969 г. (в межзональный турнир вышли Р. Наранья и Т. Уйтумен).

Участник дележа 2-го места на чемпионате Европы среди ветеранов 2011 г.

Участник сильных по составу международных турниров в Тель-Авиве (1966 г.) и Нетании (1969, 1971 и 1973 гг.).

Основные спортивные результаты

Примечания

Ссылки 

 Партии М. Переца в базе Chessgames
 Личная карточка М. Переца на сайте 365Chess

 Шахматисты Израиля
 Шахматисты XX века
 Шахматисты XXI века
 Участники шахматных олимпиад
 Мастера ФИДЕ по шахматам
 Международные арбитры по шахматам